Салаван (Сараван) — провинция Лаоса
 Салаван — административный центр лаосской провинции Салаван